Уонгануи или Вангануи () — новозеландский топоним, произношение и написание которого является спорным вопросом.

 Уонгануи или Вангануи — город и одноимённый округ в новозеландском регионе Манавату-Уангануи, на реке Уонгануи.
 Уонгануи или Вангануи — река в Новой Зеландии.
 Уонгануи или Вангануи — национальный парк в Новой Зеландии, на реке Уонгануи.